Änglarna kan avse:

Änglarna – smeknamn för IFK Göteborg
Supporterklubben Änglarna – IFK Göteborgs supporterklubb
Jag trodde änglarna fanns– en sång inspelad 1999 in i duett av Kikki Danielsson och dansbandet Ole Ivars
Jag trodde änglarna fanns (musikalbum) – ett samlingsalbum av det norska dansbandet Ole Ivars